Bliss kan som auktorsförkortning betyda:

 Richard Bliss
 Donald Everett Bliss

Robotskapade auktorsförkortningar